Yanis Sahraoiu (Saint-Etienne, Francia, 16 de septiembre de 1988), conocido en el mundo artístico como Sliimy, es un cantante y compositor francés de música pop, que debutó en 2008 con una versión del exitoso tema «Womanizer» de Britney Spears y más tarde con su primer tema promocional «Wake up», además en 2009 estrenó su primera placa discográfica Paint Your Face.

Inicios 
Sliimy se crio en Saint-Etienne en el barrio de Vivaraize, con sus tres hermanas y un hermano. Estudió en la escuela secundaria Notre-Dame de Valbenoîte y más tarde en la universidad.

Carrera musical 
Descubierto en MySpace por el bloggero Perez Hilton con su cover de la canción «Womanizer» de Britney Spears a finales de diciembre de 2008, se reunió Sliimy que ya poseía un éxito considerado en las redes sociales. El contrato con el cantante crea una enorme expectación, hasta llegar a los oídos de la estrella e incluso Spears lo propuso como telonero en la primera parte de su gira The Circus Starring: Britney Spears específicamente en los conciertos en Paris-Bercy en Francia de julio de 2009.

En febrero de 2009, formó parte de Liste des coming-nexts du Grand Journal del Canal +. Su primer sencillo se llama «Wake up»  y se estrenó ese mismo mes en iTunes.

Su primer álbum Paint your face se editó en Saint-Etienne en enero de 2009. Mezclado en el estudio de grabación en Nueva York en marzo por Bryce Goggin, quien ha trabajado con Antony and the Johnsons y Pavement, el álbum fue lanzado el 6 de abril de 2009 por la disquera Warner Music y se estrenó como segundo sencillo una versión mejorado de «Womanizer» para más tarde liberar los temas promocionales de «Trust Me», «Paint your face» y «Our Generation/See U Again».

Sliimy acompañó como telonero a Katy Perry en su gira Hello Katy Tour en Reino Unido y meses después hizo un cameo en el exitoso videoclip de «I Gotta Feeling» del grupo The Black Eyed Peas.

Vida personal 
El cantante Sliimy es abiertamente homosexual, de hecho tres días antes del lanzamiento de su disco debut, él afirmó a los medios que no tenía ningún problema en hablar sobre su orientación sexual.

Discografía 

Álbumes de estudio
 2009: Paint your face

Sencillos
 «Wake Up»
 «Trust Me»
 «Paint Your Face»
 «Our Generation/See U Again»

Referencias

Enlaces externos 

 Twitter oficial
 Facebook oficial
 MySpace de Sliimy

Personas no binarias
Cantantes de Francia
Cantantes de pop de Francia
Compositores LGBT
Músicos gais
Nacidos en Saint-Étienne
Personas trans de Francia
Cantantes LGBT de Francia